Ein Stückchen ist

die Verkleinerungsform (Diminutiv) von Stück.
ein kleines, meistens süßes Gebäckstück aus einem lockeren Teig, oft mit Zuckerguss oder mit Obst belegt.
Siehe auch:
 Stückle